Sphyrapus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars och Norman MS 1882. Sphyrapus ingår i familjen Sphyrapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Sphyrapus